Le Transport de quelque chose est le déplacement de celle-ci, objets, marchandises, ou d'individus (humains ou animaux) d'un endroit à un autre.
 En biologie, le transport fait référence au mouvement d'une molécule à travers une barrière.
 En mathématiques, la théorie du transport est un problème d'optimisation d'un coût de déplacement
 En typographie, Transport est une police d'écriture.

Voir aussi